Maurici Serrahima i Bofill (1902-1979), polític i escriptor.
 Maurici Serrahima i Palà (1834-1904), jurisconsult i advocat.